Korte Kerkstraat, sinds 1943 Tussen Kadijken, een straat in Amsterdam
 Korte Kerkstraat (Goes), een straat in Goes
 Korte Kerkstraat ('s-Hertogenbosch), een straat in 's-Hertogenbosch
 Korte Kerkstraat (Terneuzen), een straat in Terneuzen 
 Korte Kerkstraat (Paramaribo), een straat in Paramaribo, Suriname